Galienus bezeichnet folgende Personen:

 Galienus Entringer (Publizist) (Anfang 16. Jahrhundert), deutscher Verfasser von Gedichten
 Galienus Entringer (Maler) (vor 1547–1579), deutscher Maler
 als Schreibvariante Galenos (um 129–um 200), in Rom tätiger griechischer Arzt und Anatom.